Viso kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Monte Viso, berg, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Spanien 

 Viso (kommun i Spanien), Andalusien, Province of Córdoba,